Leon Budzynowski
 Wiaczesław Budzynowski